Vegetarier steht für:

 Vegetarier, Vertreter des Vegetarismus, Ernährungs- und Lebensweise des Menschen
 Der Vegetarier. Zeitschrift für harmonische Lebensweise, deutsche Zeitschrift des Vereins für Naturgemäße Lebensweise (1889 bis 1892) 
 Der Vegetarier. Zeitschrift für ethische Lebensgestaltung, Vegetarismus und Lebensreform, deutsche Zeitschrift des Vegetarierbundes Deutschland (1956 bis 1998)

Siehe auch:
 ProVeg Deutschland (vorher Vegetarierbund, gegründet 1892)
 Internationale Vegetarier-Union, gemeinnützige Organisation (gegründet 1908)
 Europäische Vegetarier-Union, Dachorganisation für vegetarische Vereine und Gruppen in Europa (gegründet 1988)